Ponader steht für:

 El Ponader (1877 m), Berg in Andorra 

Namensträger
 Hans Ponader (1911–1988), deutscher Heimat- und Mundartdichter
 Johannes Ponader (* 1977), deutscher Theaterregisseur und Politiker